Иаки́нф (Аки́нф, Аки́нфий) — русское мужское имя. Происходит от греческого имени Гиакинф, Гиацинт.
Польский вариант – Яцек (Jacek), испанский – Хасинто (Jacinto), итальянский – Джачинто (Giacinto).

Именины 
 Православные: 6 января, 16 июля, 31 июля, 30 октября

Известные носители 
 Иакинф (христианские мученики)

 Иакинф (Бичурин) (1777—1853) — архимандрит Православной российской церкви.
 Иакинф (Карпинский) (1723—1798) — архимандрит Новоспасского монастыря в Москве.
 Иакинф (Кашперов) (1723—1793) — архимандрит Русской православной церкви.
 Иакинф (Кузнецов) (род. 1940) — архимандрит Константинопольской православной церкви.
 Иакинф (Логановский) (1765—1817) — архимандрит Русской православной церкви.
 Иакинф (Пелкинский) (ум. 1789) — игумен Русской православной церкви.
 Иакинф (Питателев) (1882—1918) — монах Русской православной церкви, преподобномученик.

 Акинф Гаврилович Великий (ум. 1304) — боярин.
 Акинф Фёдорович Шуба (ум. 1368) — боярин.

См. также 
 Акинфеев
 Акинфовы

Примечания 

Русские мужские имена
Страницы значений:Тёзки